Era est un mot anglais qui se traduit par ère.

Nom

Musique

Groupe 
 Era, projet musical fondé par le musicien français Éric Lévi

Albums 
 Era, album sorti en 1997
 Era II, album d'Era sorti en 2000
 Era, album sorti en 2012

Chanson 
 Era, chanson de Wess et Dori Ghezzi pour l'Italie au Concours Eurovision de la chanson 1975

Autres 
 Era, un cultivar de pommier domestique
 Era, une rivière italienne
 Era Quhila, un réservoir d'eau douce en Éthiopie
 Era, un réservoir d'eau douce en Éthiopie
 Era Aviation
 Era, un système de télécommunication sécurisé de l'armée russe

Sigle 

ERA peut désigner :
 European Railway Agency (en français, Agence ferroviaire européenne), ancien nom d'une agence de l'Union européenne ;
 English Racing Automobiles, un constructeur automobile britannique, actif de 1933 à 1954 ;
 , une association d'experts immobiliers fondée en 1971 aux États-Unis ;
 Equal Rights Amendment, une proposition d'amendement de la Constitution des États-Unis ayant échoué à être ratifiée en 1982 ;
 Earned run average (en français, moyenne de points mérités), une statistique de baseball servant à évaluer la qualité des lanceurs;
 European Robotic Arm (en français, Bras télémanipulateur européen), un bras robotique installé sur la station spatiale internationale;
 Équipement rural d'animation, en France une salle qui multiactivités localisée dans une commune peu dense.